Mark DeSantis (né le  à Brampton, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur et un entraîneur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Joueur issu de la Ligue de hockey de l'Ontario, il joue toute sa carrière dans les ligues mineures d'Amérique du Nord.  En 2001, il est nommé meilleur défenseur de la .

Après avoir pris sa retraite de joueur en 2009, il devient entraîneur-assistant avec le Rush de Rapid City de la Ligue centrale de hockey (LCH). En 2012-2013, il prend la tête des FireAntz de Fayetteville de la  et est désigné entraîneur de l'année à l'issue de la saison. En , il devient l'entraîneur-chef du Beast de Brampton de la LCH.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques de joueur 

|-
|1989-1990 ||Royals de Cornwall ||LHO ||59 ||3 ||17 ||20 ||79 ||6 ||0 ||2 ||2 ||13
|- 
|1990-1991 ||Royals de Cornwall ||LHO ||41 ||7 ||15 ||22 ||78 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 ||Royals de Cornwall ||LHO ||66 ||10 ||45 ||55 ||105 ||6 ||1 ||2 ||3 ||7
|- 
|1992-1993 ||Royals de Newmarket ||LHO ||66 ||19 ||70 ||89 ||136 ||7 ||3 ||11 ||14 ||14
|-
|1993-1994 ||Gulls de San Diego ||LIH ||65 ||5 ||10 ||15 ||95 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1994-1995 ||Monarchs de Greensboro ||ECHL ||57 ||10 ||34 ||44 ||196 ||15 ||0 ||4 ||4 ||71
|-
|1994-1995 ||Gulls de San Diego ||LIH ||8 ||0 ||0 ||0 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1995-1996 ||Lizard Kings de Jacksonville ||ECHL ||51 ||12 ||32 ||44 ||243 ||18 ||6 ||15 ||21 ||56
|-
|1995-1996 ||Bandits de Baltimore ||LAH ||8 ||0 ||0 ||0 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1996-1997 ||Dragons de San Antonio ||LIH ||61 ||7 ||15 ||22 ||184 ||2 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|1997-1998 ||Dragons de San Antonio ||LIH ||61 ||5 ||12 ||17 ||108 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|1998-1999 ||Ice Gators de la Louisiane ||ECHL ||27 ||4 ||10 ||14 ||85 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|Lynx d'Augusta ||ECHL ||25 ||1 ||13 ||14 ||46 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1998-1999 ||Griffins de Grand Rapids ||LIH ||7 ||0 ||0 ||0 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|rowspan="2"|1999-2000 ||Lynx d'Augusta ||ECHL ||16 ||1 ||5 ||6 ||31 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Storm de Toledo ||ECHL ||44 ||4 ||28 ||32 ||235 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Bruins de Providence ||LAH ||6 ||1 ||2 ||3 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Scorpions du Nouveau-Mexique ||WPHL ||67 ||21 ||42 ||63 ||169 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Iguanas de San Antonio ||LCH ||64 ||13 ||43 ||56 ||156 ||4 ||0 ||1 ||1 ||18
|- 
|2002-2003 ||Gorillas d'Amarillo ||LCH ||64 ||7 ||41 ||48 ||106 ||4 ||0 ||5 ||5 ||10
|-
|2003-2004 ||Gorillas d'Amarillo ||LCH ||64 ||12 ||42 ||54 ||113 ||8 ||1 ||1 ||2 ||12
|- 
|2004-2005 ||Gorillas d'Amarillo ||LCH ||60 ||8 ||22 ||30 ||104 ||9 ||2 ||2 ||4 ||18
|-
|2005-2006 ||Gorillas d'Amarillo ||LCH ||62 ||11 ||34 ||45 ||163 ||6 ||2 ||1 ||3 ||16
|-
|2006-2007 ||Basingstoke Bison||EIHL ||54 ||12 ||33 ||45 ||151 ||2 ||1 ||0 ||1 ||0
|- 
|2007-2008 ||IceHawks de Port Huron ||LIH ||66 ||6 ||22 ||28 ||64 ||12 ||1 ||2 ||3 ||14
|-
|2008-2009 ||Rush de Rapid City ||LCH ||64 ||3 ||17 ||20 ||140 ||- ||- ||- ||- ||-

Statistiques d'entraîneur 

|-
| 2012-2013 || FireAntz de Fayetteville || SPHL || 56 || 35 || 18 || 3 || 65,2 || Éliminé en première ronde
|-
| 2013-2014 || Beast de Brampton || LCH ||  ||  ||  ||  ||  ||

Trophées et honneurs personnels
 2000-2001 : défenseur de l'année de la WPHL
 2012-2013 : entraîneur de l'année de la SPHL

Notes et références 

Naissance en janvier 1972
Naissance à Brampton (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Royals de Cornwall (LHO)
Joueur des Royals de Newmarket
Joueur des Gulls de San Diego (LIH)
Joueur des Dragons de San Antonio
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LIH)
Joueur des Bandits de Baltimore
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Monarchs de Greensboro
Joueur des Lizard Kings de Jacksonville
Joueur des Ice Gators de la Louisiane
Joueur des Lynx d'Augusta
Joueur du Storm de Toledo
Joueur des Scorpions du Nouveau-Mexique
Joueur des IceHawks de Port Huron
Joueur du Basingstoke Bison
Joueur du Rush de Rapid City
Joueur des Iguanas de San Antonio
Joueur des Gorillas d'Amarillo
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace